

Film
Young Love – cortometraggio del 1915 diretto da Tom Santschi
Young Love – film del 1970 diretto da Tony Cayado
Young Love – film del 2013 diretto da Ralston Ramsay

Musica
Young Love – gruppo musicale electronic rock statunitense
Young Love – album di Connie Smith e Nat Stuckey del 1969
Young Love – singolo di Janet Jackson del 1982
Young Love (Strong Love) – singolo delle The Judds del 1989
Young Love – album dei Southern All Stars del 1996
Young Love – EP del gruppo omonimo del 2006
Young Love – singolo dei Mystery Jets del 2008
Young Love – album di J. Williams del 2009
Young Love – album di Mat Kearney del 2011
Young Love – album dei Jedward del 2012
Young Love – singolo dei Jedward del 2012
Young Love – brano musicale delle Carter's Chord